Króna és el nom feroès de la moneda de les illes Fèroe. Vegeu Corona feroesa.
 Króna és el nom islandès de la moneda d'Islàndia. Vegeu Corona islandesa.